RWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rawalpindi (Pakistan)